Tuszyński ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Günther Tuszynski (* 1936), deutscher Fußballtorwart
 Ladislaus Tuszyński (1876–1943), österreichischer Karikaturist, Illustrator und Trickfilmzeichner
 Patryk Tuszyński (* 1989), polnischer Fußballspieler
 Piotr Tuszyński (* 1955), polnischer Bridge-Spieler
 Abraham Icek Tuschinski (polnisch Tuszyński 1886–1942), niederländischer Kinobetreiber